Orban sau Orbán se poate referi la:

Nume de familie 
 Alex Orban (1939-2021), scrimer american
 Balázs Orbán (1829-1890), om politic secui, autor al monumentalei monografii „Descrierea Ținutului” Secuiesc
 Christine Orban (n. 1954), romancieră franceză
 Éva Orbán (n. 1984), atletă maghiară (aruncarea ciocanului)
 Henri Orban-Rossius (1779-1846), om politic și industriaș belgian
 Klara Orban (1961), handbalistă germano-maghiară
 László Orbán (boxer) (1948-2009), boxer maghiar
 László Orbán (politician) (1912-1978), politician maghiar
 Leonard Orban (n. 1961), om politic și economist român, comisar european pentru multilingvism
 Lucas Orban (n. 1989), fotbalist argentinian
 Ludovic Orban (n. 1963), inginer și om politic liberal român, prim-ministru al României
 Nándor Orbán (1910-1981), atlet maghiar
 Olga Szabó-Orbán (n. 1938), scrimeră română
 Orban (? - 1453), sau uneori Urban, armurier care a turnat o serie de tunuri de mare calibru, cu care armata otomană a reușit să distrugă fortificațiile Constantinopolului, în asediul din 1453
 Viktor Orbán (n. 1963), om politic maghiar, prim-ministru al Ungariei
 Walthère Frère-Orban (1812-1896), om politic liberal belgian
 Orban de Xivry
Edouard Orban de Xivry, senator francez între 1870 - 1884
Claude Orban de Xivry, președintele actual al Royal Kituro Rugby Club
Édouard Orban de Xivry, guvernator al Provinciei Luxembourg între 1891 - 1901
Étienne Orban de Xivry, președinte al Federației Wallone a Studenților din Louvain, între 1906 - 1907
Romain Orban de Xivry, jucător belgian de rugby

Science fiction 
 Orban, planetă în Stargate

Toponime 
 Orban, localitate franceză, situată în departamentul Tarn
 Avenue Orban, arteră importantă de circulație din Bruxelles, Belgia